Кальман Ковач ():
 Кальман Ковач (1916 — ?) — угорський футболіст, захисник.
 Кальман Ковач (1965) — угорський футболіст, нападник.